Жёлоб Кайман (Кайманова впадина, на советских картах 50-х гг. — Впадина Бартлетт) — сложная зона трансформного разлома на дне западной части Карибского моря между Ямайкой и Каймановыми островами. Формирует часть тектонической границы между Северо-Американской и Карибской плитами. Начинается от Наветренного пролива, проходит южнее горной цепи Сьерра-Маэстра на Кубе и далее идёт к Гватемале. Граница плит продолжается по материку (разлом Мотагуа) и затем по дну Тихого океана, формируя Средне-Американский жёлоб.

Жёлоб Кайман вытянут с северо-востока на юго-запад, максимальная его глубина составляет 7686 м (7090 м, "Атлас океанов", 1980г). Жёлоб является самой глубокой точкой Карибского моря.

Действие фантастического фильма 1989 года «Бездна» происходит в глубинах жёлоба Кайман.

См. также
 Карибская плита
 Плита Гонав

Ссылки 
 Cayman Trench — Britannica Online Encyclopedia

Карибское море
Дно Атлантического океана